Europass

 Europass — стандартный набор из пяти документов, позволяющий стандартизировать информацию о квалификации и профессиональных навыках владельца; применяется на территории ЕС.
 Europass (мяч) — официальный футбольный мяч, спроектированный и изготовленный для чемпионата Европы по футболу 2008 компанией Adidas.
 Устаревшее название Eurail — железнодорожного билета, действующего по определённым правилам на территории Евросоюза.